Берегови́й (варіант , ) — українське прізвище, походить від слова берег:
 Береговий Георгій Тимофійович (1921—1995) — український льотчик і космонавт.
 Береговий Ігор Миколайович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Береговий Костянтин Едуардович (1962—2015) — військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних сил України, прапорщик.
 Береговий Олександр Іванович (1923—1994) — український художник.
 Береговий Олесь ( 1964) — аргентинський український бандурист.
 Береговий Сергій Георгійович (1976—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Береговий Федір Григорович (1919—2009) — радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.
 Береговий Михайло Анатолійович ( 2000) — військовослужбовець 54-ї окремої механізована бригади імені гетьмана Івана Мазепи Збройних сил України, старший лейтенант.

Селища:
 Береговий — Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Береговий — Суєтський район, Алтайський край
 Береговий — Читинський район, Забайкальський край

Див. також 
 Берегова
 Георгій Береговий (поїзд)